Louw is een voornaam, van vermoedelijke Friese herkomst. De grondvorm van de naam is Lau, wat weer een afkorting is van Laurentius. Mogelijk is er ook een verband met Leeuwe.

Variaties die mogelijk verwant zijn, zijn Lieuwe en Louwe.

Louw is ook bekend als achternaam. De oorsprong van deze achternaam komt op twee plaatsen voor: Venhuizen en Watergang.
Door vroege emigratie komt deze achternaam veel voor in Zuid-Afrika. In Nederland zijn er weinig mensen met deze achternaam (minder dan 250). Begin 21e eeuw is er een genealogie uitgegeven door Ot Louw en door Ruud Louw.

Naamdragers 
 Louw de Graaf

 Arie Andries ("André") van der Louw
 Gideon Louw
 Nicolaas Petrus van Wyk Louw
 Ot Louw

Zie of 
 Louw louw

Externe link 
 www.meertens.knaw.nl, Louw op de voornamenbank van het Meertens Instituut

Jongensnaam